Наталья Кузьмина (18 сентября 1992, Миасс, Челябинская область) — российская футболистка, полузащитница.

Биография 
Воспитанница миасского футбола. Во взрослых соревнованиях начала участвовать после окончания школы в мини-футбольной команде «УПИ-Ява» (Екатеринбург). Затем выступала в большом футболе в первой лиге России за «Запсибколледж» (Тюмень) и «Агидель» (Уфа). В 2011 году после финального турнира первого дивизиона была вызвана на сборы в расширенный состав сборной России, но в официальных матчах не участвовала. Тогда же получила приглашение в один из ведущих клубов России — «Звезда-2005» (Пермь), но не пробилась в основной состав из-за проблем со здоровьем. В 2013 году выступала в первенстве Свердловской области за клуб «Родина-66» (Екатеринбург).

В 2014 году дебютировала в высшей лиге России в составе команды «Кубаночка». Первый матч сыграла 13 апреля 2014 года против «Россиянки», а всего провела 4 матча. В 2015 году снова играла в первой лиге за «Агидель», а следующий сезон пропустила по семейным обстоятельствам.

В 2017 году выступала в высшей лиге за «Енисей» (Красноярск), сыграла 12 матчей. В 2018 году перешла в «Рязань-ВДВ», клуб по итогам сезона завоевал чемпионский титул, однако спортсменка ни разу не вышла на поле. В 2019 году перешла в клуб первого дивизиона «Дончанка» (Новошахтинск), с 2021 года преобразованный в «Ростов» и играющий в высшей лиге. Однако в высшей лиге не сыграла за «Ростов» и была отзаявлена в ходе сезона.

Окончила Уральский государственный университет физической культуры и спорта.

Примечания

Ссылки 
 
 НАТАЛЬЯ КУЗЬМИНА: «РЯЗАНЬ-ВДВ» — НОВЫЙ ВЫЗОВ ДЛЯ МЕНЯ"
 Профиль на сайте womenfootball.ru

Футболистки России
Игроки ЖФК «Кубаночка»
Игроки ЖФК «Енисей»
Игроки ЖФК «Дончанка»
Выпускники Уральского университета физической культуры